Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Johan Van Herck 2-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Christian Ruud (Campione)
 Xavier Daufresne (secondo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Mikael Tillström (primo turno)

 Fernon Wibier (primo turno)
 Kris Goossens (primo turno)
 Daniele Musa (quarti di finale)
 Lars Koslowski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1994